Cette phrase est une traduction de la seconde partie de la locution latine Fiat lux et facta est lux présente au début de la Genèse (1:3). Il s'agit de la première parole de Dieu dans le récit de la création du monde, traduisible en français par .

Et la lumière fut est le titre :
 d'un film du réalisateur géorgien Otar Iosseliani sorti en 1989.
 d'un livre de Jacques Lusseyran.
 du  de la série télévisée La Treizième Dimension.

Articles connexes 
 Fiat lux
 Que la lumière soit (homonymie)